Argentinië:
 San Miguel (Buenos Aires), een plaats in de provincie Buenos Aires
 San Miguel (Corrientes), een stad in de provincie Corrientes
 San Miguel (departement van Corrientes), een departement van de provincie Corrientes
 San Miguel (partido), een partido in de provincie Buenos Aires
 San Miguel de Tucumán, een stad in de provincie Tucumán

Bolivia:
 San Miguel (Oruro), plaats in de provincie Nor Carangas, departement Oruro
 San Miguel (Sara), plaats in de provincie Sara, departement Santa Cruz
 San Miguel (gemeente), gemeente in het departement Santa Cruz
 San Miguel de Velasco, plaats in de gemeente San Miguel, departement Santa Cruz
 San Miguel (Warnes), plaats in de provincie Warnes, departement Santa Cruz
 San Miguel Afuera, plaats in de provincie Ichilo, departement Santa Cruz

Chili:
 San Miguel (Chili), een gemeente in de provincie Santiago

Colombia:
 San Miguel (Putumayo), een gemeente in het departement Putumayo
 San Miguel (Santander), een gemeente in het departement Santander
 San Miguel de Sema, een gemeente in het departement Boyacá

Ecuador:
 San Miguel (kanton), een kanton in Ecuador

El Salvador:
 San Miguel (departement), een departement van El Salvador
 San Miguel (San Miguel), de hoofdstad van het departement San Miguel
 San Miguel (vulkaan), een vulkaan in het departement San Miguel

Filipijnen:
 San Miguel (Bohol), een gemeente in de provincie Bohol
 San Miguel (Catanduanes), een gemeente in de provincie Catanduanes
 San Miguel (Bulacan), een gemeente in de provincie Bulacan
 San Miguel (Iloilo), een gemeente in de provincie Iloilo
 San Miguel (Manilla), een stadsdistrict van Manilla
 San Miguel (Leyte), een gemeente in de provincie Leyte
 San Miguel (Surigao del Sur), een gemeente in de provincie Surigao del Sur
 San Miguel (Zamboanga del Sur), een gemeente in de provincie Zamboanga del Sur
 San Miguel Corporation, een bedrijf in de Filipijnen dat San Miguel bier produceert
 San Miguel (Filipijns bier), een biermerk geproduceerd door San Miguel Corporation

Mexico:
 San Miguel de Allende, een plaats in de staat Guanajuato
 San Miguel de Cozumel, een plaats in de staat Quintana Roo

Panama:
 San Miguel (Panama), een stad op de Pareleilanden

Paraguay:
 San Miguel (Paraguay), een plaats in het departement Misiones

Peru:
 San Miguel (provincie), een provincie van Peru
 San Miguel (district), een district van de provincie Lima

Portugal:
 São Miguel, een eiland van de Azoren

Spanje:
 San Miguel de Abona, een gemeente in de provincie Santa Cruz de Tenerife
 San Miguel de Salinas, een gemeente in de provincie Alicante
 San Miguel (Spaans bier), een bier gebrouwen door Mahou-San Miguel

Verenigde Staten:
 San Miguel (Californië), een plaats in de staat Californië
 San Miguel County (Colorado)
 San Miguel County (New Mexico)
 San Miguel Island, een eiland voor de kust van Californië

Zie ook  
 aartsengel Michaël, ook bekend als Sint-Michaël en (vertaald) San Miguel